Innoware —  провідна консалтингова компанія, яка спеціалізується на впровадженні ERP та CRM систем, а також розробці і впровадженні хмарних рішень для великого та середнього бізнесу. В Україні є членом ACC (Американська торговельна палата в Україні).

Історія 

Компанія була заснована у 2001 році в Україні. Має статуси Золотого сертифікованого партнера корпорації Microsoft у галузі впровадження ERP систем (Gold ERP) та в галузі хмарних технологій (Gold Cloud Productivity і Gold Cloud Platform), а також Срібного партнера із впровадження CRM систем Microsoft Dynamics (Silver Cloud CRM). Має офіси в Україні та Чехії. 

З 2001 року компанія реалізувала понад 200 проектів у 10 країнах світу. Серед її клієнтів такі компанії, як Житомирський маслозавод «Рудь», МАУ,  Deloitte, Кернел Груп, GfK Ukraine, Elko.by, UniCredit Bank, LEONI, ADV Ukraine та ін. Також Innoware взяла участь у впровадженні Microsoft Dynamics AX на ПАТ «Запоріжтрансформатор», що є одним із найбільших виробників трансформаторного обладнання у світі.

Рішення компанії

Інформаційні системи 

Компанія Innoware спеціалізується на впровадженні ERP та CRM систем управління на платформі Microsoft Dynamics. Для виконання проектів компанією використовується авторська методика IW URM (Unique Reliable Method), що постійно вдосконалюється і вирізняє Innoware найвищим рівнем успішного завершення проектів впровадження та якістю послуг. 

IW Ukrainian Localization – локалізація Microsoft Dynamics для України, яка розроблена Innoware, офіційно визнана компанією Microsoft, і повністю відповідає національним стандартам ведення бухгалтерського обліку, а також сертифікована Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ).

Сайти компанії 
 Англомовний сайт 
 Офіційний сайт

Примітки 

Консалтингові компанії